Skácel ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Skácel (1922–1989), tschechischer Dichter
 Jindřich Skácel (* 1979), tschechischer Fußballspieler
 Rudolf Skácel (* 1979), tschechischer Fußballspieler